Tvedestrand (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Tvedestrand (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente